Free Me  – singolo del 1969 di Otis Redding, dall'album postumo Love Man
Free Me  – singolo del 1977 della rock band inglese Uriah Heep, dall'album Innocent Victim
Free Me  – singolo del 1997 della rock band inglese Cast, dall'album Mother Nature Calls
Free Me  – album del 2004 di Emma Bunton
Free Me  – singolo  del 2003 di Emma Bunton, dall'album omonimo
Free Me  – singolo del 2009 di Joss Stone, dall'album Colour Me Free!